434 км — железнодорожная будка (тип населённого пункта) в Елецком районе Липецкой области России. Входит в состав Архангельского сельского поселения

География 
Железнодорожная будка 434 км находится рядом с бесплатной частью федеральной трассы М4 Дон.

В населенном пункте имеется одна улица — Станционная.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру.

Население 

В 2015 году население составляло 9 человек.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная платформа 442 км.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Остановка электрички на линии Касторная-Новая — Елец.

В пешей доступности федеральная трасса М4 Дон.

Примечания

Ссылки 
 434 км (железнодорожная будка)
 Путевой пост 434 км
 Путевой пост 434 км на Викимапии

Населённые пункты Елецкого района